Норка — підрід (інколи як рід) дрібних хижих ссавців роду Mustela родини Mustelidae. Також норкою називають візона річкового («американська норка»), що належить до іншого роду Neovison.

Норка — річка в Марій Ел, ліва притока Малої Кокшаги
 Норка — присілок, Оршанський район, Марій Ел

Див. також 
 Нірка (річка)
 Нора (значення)